Die Partei des Demokratischen Kambodscha (Khmer: , Englisch: Party of Democratic Kampuchea) war eine Partei in Kambodscha. Sie wurde im Dezember 1979 als Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei Kambodschas gegründet und 1993 aufgelöst. Die Partei verfügte über einen militärischen Arm, die Nationalarmee des Demokratischen Kambodscha (NADK), welche bis zu 50.000 Mann umfasste. Populärwissenschaftlich wird die Partei auch Rote Khmer genannt, obwohl unter dem Begriff Rote Khmer verschiedene Organisationen und bewaffnete Einheiten verstanden wurden und werden. Erster Vorsitzender der Partei war der Vorsitzende der kommunistischen Partei Pol Pot. Die Partei wurde 1993 verboten. Mitglieder gründeten daraufhin eine Nachfolgepartei, die Cambodian National Unity Party. Die Partei war Teil der Koalitionsregierung des Demokratischen Kampuchea.

Bekannte Mitglieder 
 Pol Pot (1925 oder 1928–1998)
 Ieng Sary (1925–2013)
 Khieu Samphan (* 1931)

Verwechslungsgefahr
Die Partei darf nicht mit der Demokratischen Partei (Khmer: ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យ, „Democratic Group“; französisch: Parti démocrate) verwechselt werden.

Literatur 
 Kelvin Rowley: Second Life, Second Death: The Khmer Rouge After 1978, Swinburne University of Technology

Weblinks 
 Coalition Government of Democratic Kampuchea. In: Country Studies Series. Library of Congress Country Studies, Federal Research Division

Einzelnachweise 

Historische Partei (Kambodscha)
Gegründet 1979
Aufgelöst 1993